Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1995/1996 годо́в — 7-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу. Начиная с этого сезона, за победу в матче стали начислять 3 очка.

По итогам прошлого сезона из II лиги в I лигу вышли 4 команды: «Жальгирис-2», Локомотивас, «Мастис» (Тельшяй) и «Таурас-Каршува». «Интерас» (Висагинас) покинул элитный по дивизион. В турнире стартовали 15 команд.

В первом круге они сыграли между собой по одному матчу. По результатам первого круга команды разделились на 2 группы, которые разыгрывали места с 1-го по 8-е и с 9-го по 15-е. Очки, набранные в первом круге, делились пополам и прибавлялись к очкам второго и третьего кругов.

После 4-х игр лигу покинул РОМАР. На его место без объективных причин была заявлена «Алса», которая в прошлом сезоне выступала в III лиге. Фактически «Алса» являлась юношеской сборной Литвы, в её составе играли футболисты 17-18 лет.

После чемпионата были сыграны переходные матчи между командами, занявшими 8-е и 9-е места, а также между клубами, занявшими 14-е место в I лиге и 3-е место в II лиге. Из лиги выбыла последняя команда.

По итогам чемпионата 2 клуба получили право стартовать в предварительном раунде Кубка УЕФА. Ещё 1 команда участвовала в розыгрыше Кубка Интертото.

Участники

География соревнования

Первый круг

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблицам

Второй и третий круги

За 1-8-е места

Турнирная таблица

Результаты матчей

За 9-15-е места

Турнирная таблица

Результаты матчей

Переходные матчи 

|}

Пояснения к таблицам

Список победителей чемпионата 
Игроки: Римвидас Бакус, Дейвидас Бучинскас, Саулюс Буткус, Раймондас Вайткус, Витаутас Вашкунас, Римантас Казлаускас, Дарюс Мацюлявичюс, Аудрюс Маркявичюс, Минвидас Матлашайтис, Арунас Мика, Эймантас Подерис, Марюс Пошкус, Кястутис Руджёнис, Дарюс Санаевас, Аурелиюс Скарбалюс, Артурас Ширка, Аудрюс Шлякис, Андрюс Упстас.

Ст. тренер: Юлиюс Квядарас

Ссылки 
 Rsssf.com

Чемпионат Литвы по футболу
Футбол в Европе в 1995 году
Футбол в Европе в 1996 году
Спорт в Литве в 1995 году
Спорт в Литве в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996